Querfurt steht für:

 Querfurt, eine Stadt in Sachsen-Anhalt
 Burg Querfurt, eine Burg bei Querfurt
 Amt Querfurt, Amt im Kurfürstentum/Königreich Sachsen
 Querfurt (Adelsgeschlecht), ein  Adelsgeschlecht

Querfurt ist der Familienname folgender Personen:
 August Querfurt (1696–1761), deutscher Maler
 Brun von Querfurt (um 974–1009), deutscher Erzbischof und Missionar
 Curt Oswalt Edler von Querfurt (1826–1886) deutscher Jurist und Heraldiker
 Joachim Querfurt, deutscher Holzbildhauer
 Konrad von Querfurt († 1142), Erzbischof von Magdeburg
 Konrad von Querfurt († 1202), Bischof von Hildesheim und Bischof von Würzburg
 Meinhard von Querfurt (vor 1240–1298/1302), Ritter des Deutschen Ordens und Landmeister von Preußen
 Siegfried von Querfurt († 1150), Bischof von Würzburg
 Tobias Querfurt (um 1660–1734), deutscher Maler, Radierer und Eisenschneider

Siehe auch: 
 Querfurth